Ханде Йенер (), е турска поп певица и текстописец.

За повече от десетилетие певицата е издала различни албуми в жанрово отношение в разширяващата се Турска поп сцена. Хенде е номинирана в категорията за „Най-добър турски изпълнител“ на Европейските музикални награди на МТВ през 2008 година, но наградата е спечелена от Емре Айдън.

Албумите на певицата са продадени в повече от 17 млн. копия в световен мащаб.

Дискография 
 Senden İbaret (2000)
 Sen Yoluna... Ben Yoluma... (2002)
 Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor (2004)
 Apayrı (2006)
 Nasıl Delirdim? (2007)
 Hipnoz (2008)
 Hayrola? (2009)
 Hande'ye Neler Oluyor? (2010)
 Teşekkürler (2011)
 Kraliçe (2012)
 Mükemmel (2014)
 Hepsi Hit (2016)
 Hepsi Hit vol.2 (2017)
 Carpe Diem (2020)

Външни препратки 
 Официална страница

Турски певици
Родени в Истанбул